Hyde Park Barracks kan stå för

Hyde Park Barracks, London – militär förläggning i Storbritannien
Hyde Park Barracks, Sydney – tidigare kasernanläggning för straffångar i Australien